Pompetzki ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marek Pompetzki (* 1978), deutscher Musikproduzent
 Peter Pompetzki (1970–1993), deutscher Student und verurteilter Mörder